Kłonówek peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Kłonówek, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Kłonówek, un village dans la voïvodie de Mazovie